Ра́дуга может означать:
 Радуга — атмосферное явление.

Организации 
 «Радуга» — российский научно-исследовательский испытательный лазерный центр в г. Радужный.
 МКБ «Радуга» — конструкторское бюро по разработке и производству крылатых ракет в городе Дубна.
 «Веселка» () — украинское издательство детской литературы в Киеве (с 1964 — это название).
 «Радуга» — крупное российское издательство (с 1982) Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Адрес: Москва, 119859, Зубовский бульвар 17.
 «Радуга» — немецко-русское христианское (протестантское) издательство конца XIX — начала XX века.
 «Радуга» — российское частное издательство детской, научно-популярной и мемуарной литературы, родоначальник специализированного издания советской детской классики.
 «Радуга» — политическая коалиция.
 «Радуга» — радиостанция в городе Клайпеда.
 «Радуга» — бизнес-центр в Санкт-Петербурге.
 «Радуга» — ювелирный завод в Муроме Владимирской области.
 «Булава» (до 2011 года — «Радуга») — регбийный клуб из Таганрога.
 «Радуга ТВ» — российский оператор спутникового телевидения.
 «Радуга-3» — телеканал.

Журнал 
 «Радуга» — журнал философии, педагогии и изящной литературы с присовокуплением остзейских записок. Издавался А. Бюргером в Ревеле в 1832—1833 годах, выходил ежемесячно.
 «Радуга» — ежемесячный литературный и политический журнал, выходивший в Феодосии в 1860—1862 годах.
 «Радуга» — еженедельный журнал, выходивший в Москве в 1883—1888 годах.
 «Радуга» — ежемесячный украинский литературно-художественный и общественно-политический журнал, издающийся в Киеве.
  (Радуга) — ежемесячный эстонский литературный журнал.
  (Радуга) — чеченский детский журнал; издаётся в Грозном.

Топоним 
 Радуга — деревня Гомельской области Белоруссии.
 Радуга — название города Радужный до 1992 года, Владимирская область
 Радуга — посёлок при радиоцентре № 9 Мошковского района Новосибирской области.
 Радуга — посёлок Каменского района Пензенской области.
 Радуга — посёлок Ставропольского края.
 Радуга — река на Камчатке.
 Радуга — река в Сандовском районе Тверской области, приток реки Реня.
 «Радуга» — парк в Москве.

Железная дорога 
 Радуга — остановочный пункт Белорусской железной дороги (Гомельская область, Белоруссия)
 Радуга — остановочный пункт Московской железной дороги (Московская область, Россия)
 Радуга — разъезд Куйбышевской железной дороги (Самарская область, Россия)

Техника 
 «Радуга» — киноустановка.
 «Радуга-719» — телевизор.
 Х-22 «Радуга» — советские противокорабельные ракеты.
 «Радуга-1 (КА)» и «Радуга-1М (КА)» — военные спутники связи.
 «Радуга» — спускаемая капсула для доставки груза с орбиты на Землю.
 Радуга (теплоход) — советский серийный пассажирский теплоход на 150 мест.
 Радуга (детская педальная машинка)
 «Радуга» — бриг Каспийской флотилии России 1806 года постройки.
 «Радуга» — парусная шхуна Балтийского флота России 1818 года постройки.
 «Радуга» — парусная шхуна Балтийского флота России 1828 года постройки.
 «Радуга» — парусная шхуна Балтийского флота России 1845 года постройки.

Фильм
 «Радуга» (СССР, 1943)
 «Радуга» (; Великобритания, 1989)
 «Радуга» (, Rangeela; Индия, 1995)
 «Радуга» (; Великобритания, 1995)



Другое 
 Операция «Радуга» — военная операция Израиля.
 Учение «Радуга» — учение Северного флота, проведённое в СССР.
 «Радуга» — ежегодное крупнейшее в России собрание хиппи и близкой к ним по духу молодёжи.
 Радуга — вымышленная планета.
 Радуга Дэш — персонаж мультсериала «Дружба — это чудо!».
 Радуга — пластиковая игрушка в виде разноцветной пружинки.

Примечания